Sezon 1987/88 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 RC Strasbourg
 FC Sochaux-Montbéliard
 SM Caen

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1987 we Francji
1988 we Francji